Le championnat d'Europe de rink hockey féminin 1991 se déroule du 12 au  à Genève en Suisse. La compétition est remportée par l'équipe d'Italie féminine, qui devient ainsi championne d'Europe 1991.

Participants 
Neuf délégations nationales se disputent le titre.

Résultats 

|}

Liens externes 
 

1991
Rink hockey en 1991